Minimax bzw. Mini-Max bezeichnet:

 Minimax-Regel, eine Entscheidungsregel, die sich an dem sicher zu erzielenden Resultat orientiert
 Min-Max-Theorem, ein Spezialfall des Existenzsatzes für Nash-Gleichgewichte für Zwei-Personen-Nullsummenspiele
 Minimax-Algorithmus, ein Algorithmus zur Berechnung solcher Gleichgewichte für Spiele mit perfekter Information
 Mini-Max (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
 Minimax (Spanien), einen ehemaligen spanischen Pay-TV-Sender
 Minimax (Ungarn), ein ungarischer Fernsehsender
 einen als Spitztüte bekannten Feuerlöscher (1902 patentiert) 
 Minimax (Unternehmen), ein Brandschutzunternehmen 
 umgangssprachlich Extremwertprobleme 
 ein Streichquartett von Paul Hindemith aus dem Jahr 1923, siehe Paul Hindemith#Kompositionen (Auswahl)
 Minimax – Repertorium für Militärmusik von Paul Hindemith